Rio Claro Airport kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Claro Airport (flygplats i Brasilien), São Paulo,

Chile 

 Río Claro Airport, flygplats, Región del Maule, Provincia de Talca, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar